Osoby:
 Aloys Bossy – szwajcarski polityk
 George Bossy – kanadyjski kajakarz
 John Bossy – brytyjski historyk
 Kazimierz Bossy – polski kontradmirał
 Mike Bossy – kanadyjski hokeista

Inne:
 Bossy – piosenka Kelis

Zobacz też:
 Bossi
 Collex-Bossy
 Mike Bossy Trophy